Trådborstmaskar (Oenonidae) är en familj av ringmaskar. Oenonidae ingår i ordningen Eunicida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar, och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oenonidae 96 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Oenonidae